Bergbahn steht für:
 Bergbahn, ein Verkehrsmittel
 Lichtenhain/Bergbahn, Ortsteil der Stadt Oberweißbach/Thüringer Wald 

Siehe auch:
 Gebirgsbahn
 Schlossbergbahn